Les Éditions du passage est une maison d'édition québécoise basée à Montréal.

Spécialisée dans la publication de beaux-livres, mais aussi de recueils de poésie et de récits, l'éditeur publie depuis 2001 et a près de soixante-dix titres à son catalogue.

Historique 

 1999 - création des éditions du passage par Julia Duchastel-Légaré
 2001 - première publication, avec Jamais de la vie
 2004 - création de la collection poésie
 2005 - prix Applied Arts Photography and Illustration annual pour le design de la collection poésie
 2006 - publication de Lekhaim !, de Malka Zipora et de Confessions animales - Bestiaire, de Serge Bouchard et Pnina C. Gagnon
 2009 - premier prix Grafika pour Jacques Bilodeau, Habiter / Inhabited, de Jacques Perron
 2010 - Grand prix Lux en catégorie livre de photos pour Far East, Far West, de Benoît Aquin, Patrick Alleyn et Olivier Asselin
 2012 - publication de Toqué ! de Normand Laprise et Dominique Malaterre
 2013 - création de la collection Autour de l'art, consacrée aux artistes contemporains québécois
 2013 - Prix Marcel-Couture pour Toqué ! 
 2014 - Prix du Gouverneur général en catégorie poésie pour Anarchie de la lumière, de José Acquelin

Bibliographie 

Beaux-livres
 9 vues, de Louise Masson, Daniel Danis et Rose-Marie Arbour
 Alfred et moi, de Jo Légaré
 Bourbon Street - New Orleans 1955, de Georges S. Zimbel
 Comestible, l’aliment comme matériau, de Diane Leclair Bisson
 Compagnie Marie Chouinard, ouvrage collectif
 Confessions animales - Bestiaire, de Serge Bouchard et Pnina C. Gagnon
 Confessions animales - Bestiaire II, de Serge Bouchard
 Des textes dans l’espace public, ouvrage collectif sous la direction de Marc André Brouillette
 Edmund Alleyn, Indigo sur tous les tons, ouvrage collectif sous la direction de Jocelyn Jean, Gilles Lapointe et Ginette Michaud
 Égrégore, de Ray Ellenwood, en coédition avec KETOUPA ÉDITION
 Éloges, de Martine Doucet, Ariane Émond et Evelyne de la Chenelière
 Entre avoir et être, de Bernard Landriault
 Équivalence, de Guido Molinari et Stéphane Mallarmé
 Far East, Far West, de Benoît Aquin, Patrick Alleyn et Olivier Asselin
 Irene F. Whittome. Room 901, de Marie J. Jean, Eve-Lyne Beaudry et Vincent Bonin
 Jacques Bilodeau, Habiter / Inhabited, de Jacques Perron
 L'instant du danger, de Michel Peterson et Charles-Henri Debeur
 La beauté du monde, de Mia et Klaus Matthes
 La maison, la ville et les gens. Le phénomène bidonville, de Jean-Nicolas Orhon et Nicolas Reeves
 La part sans poids de nous-mêmes, de Suzanne Jacob et Dominique Malaterre
 Le livre des lecteurs, de George S. Zimbel, Dany Laferrière, Vicki Goldberg et Elaine S. Zimbel, en coédition avec 
 Les croix de chemin au temps du bon Dieu, de Vanessa Oliver-Lloyd, Jean Simard et Julia Duchastel
 L’Inde avant l’Inde, de Ruth van der Molen, Jean-Claude Carrière et Gérard Clot
 Micheline Beauchemin, de Laurier Lacroix
 Nunavik - Québec inconnu, de Mario Faubert
 Onze femmes face à la guerre, de Nick Danziger et Frédéric Joli, en coédition avec les Lieux Dits Éditions
 Richard-Max Tremblay. Portrait, de Richard-Max Tremblay et André Lamarre
 Têtes de violon, de Sylvain Rivière et Maude G. Jomphe
 Toqué ! Les artisans d'une gastronomie québécoise, de Normand Laprise et Dominique Malaterre
 Toqué ! Creators of a New Quebec Gastronomy, de Normand Laprise et Dominique Malaterre
 Une chance qu'on s'a, de TRIAD et Jean-Pierre Ferland

Poésie
 Anarchie de la lumière, de José Acquelin
 Anthologie du présent, de Louise Warren
 Chantier des extases, de Marie Chouinard
 Comme si le vide avait un lieu, de Carole Forget
 Fondations, de Olyvier Leroux-Picard
 Fragments de nuit, de Jean-Pierre Gaudreau
 Géographie de l'ordinaire, de Nicolas Lauzon
 L'héritage du mouvement, de Nicolas Lauzon
 La manière noire, de Jean-Pierre Gaudreau
 La peau des yeux, de Louise Marois
 Le parfum du bois dur, de Lili Côté
 Terre d'étoiles, de Linda Brousseau
 Un désir chinois, de Lili Côté
 Une main contre l’aube, de Chantal Bergeron
 Voir venir la patience, de Louise Warren

Récits
 Eva et Ruda, de Eva et Rudolph Roden
 Jamais de la vie, ouvrage collectif sous la direction de Jo Légaré
 Je me souviens d’avoir cherché oxymoron dans le dictionnaire, de Hélène de Billy
 La carotte et la marguerite, de Sœur Louise Bonta et Jean-Louis Fleury
 Lekhaim ! Chroniques de la vie hassidique à Montréal, de Malka Zipora
 Sans titre, de Jo Légaré
 Un gâteau aux smarties de Jo Légaré et Julia Duchastel

Collection Autour de l’art
 De jour, de nuit, de Edmund Alleyn, Jennifer Alleyn et Gilles Lapointe
 By day, by night (version anglaise de De jour, de nuit), de Edmund Alleyn, Jennifer Alleyn et Gilles Lapointe
 Révélations photographiques, de Louise Bombardier et Gérard DuBois
 Conversations en suspens, de Sam Abramovitch et Laurier Lacroix
 Rêves 2002-2010, de Pnina C. Gagnon
 L'hiver de force à pas perdus, de Gilles Lapointe, Élisabeth Nardout-Lafarge et Sylvie Readman

Collection Les derniers mots
 Elle arrive avec l’été, de Gilles Chagnon
 J'partirai, collectif sous la direction de François Hébert
 L'ensoleillé, de Jacques Gauthier

Hors collection
 60 biscuits chinois, de Lew Yung-Chien et Jacques Languirand
 Écrire et sans pitié, ouvrage collectif
 Nous voulons faire la paix, ouvrage collectif sous la direction de Sœur Louise Bonta
 Solidayiti, ouvrage collectif
 Une musicienne et son chirurgien, de Danielle Ouellet et Yvon Deschamps

Éditions limitées
 Far East, Far West, de Benoît Aquin, Patrick Alleyn et Olivier Asselin
 L'Absent, de Fernand Ouellette

Références

Voir aussi

Lien externe 
 
 Site officiel

Maison d'édition ayant son siège à Montréal